Сегунда 1976/1977 () — 46-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1976/1977
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1976 году
Спорт в Испании в 1977 году